Jan Harting (? – ?) indonéz labdarúgóhátvéd.

Jegyzetek 

Indonéz labdarúgók
Az 1938-as világbajnokság labdarúgói
Labdarúgóhátvédek